Чо Джун Хо (, 16 декабря 1988, Пусан) — корейский дзюдоист полулёгкой весовой категории, выступает за сборную Южной Кореи с 2008 года. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Азии, победитель многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Чо Джун Хо родился 16 декабря 1988 года в городе Пусане. Активно заниматься дзюдо начал с раннего детства, поскольку его родители были дзюдоистами, и младший брат тоже впоследствии стал дзюдоистом. Впервые заявил о себе в 2008 году, заняв третье место на открытом первенстве Кореи в Чеджу.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 2011 году, когда попал в основной состав корейской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Абу-Даби, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в полулёгкой весовой категории — на стадии полуфиналов потерпел поражение от чемпиона мира из Японии Дзюмпэя Мориситы, который в итоге и стал победителем данного азиатского первенства. Кроме того, в этом сезоне выступил на чемпионате мира в Париже, где тоже получил бронзовую медаль — в четвертьфинале проиграл другому японцу Масаси Эбинуме, который опять же стал чемпионом данного мирового первенства.

Благодаря череде удачных выступлений Чо удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — в стартовом поединке полулёгкого веса победил украинца Сергея Дребота, затем разобрался с Мирзохидом Фармоновым из Узбекистана, однако в четвертьфинале был побеждён давним соперником Масаси Эбинумой и лишился шансов на победу в турнире. Тем не менее, в утешительных поединках за третье место взял верх над британцем Колином Оутсом и представителем Испании Сугои Уриарте, получив таким образом бронзовую олимпийскую медаль.

После лондонской Олимпиады Чо Джун Хо остался в основном составе дзюдоистской команды Южной Кореи и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2013 году в полулёгкой весовой категории он занял третье место на международном турнире в Париже, одержал победу на этапе Кубка мира в Будапеште и получил серебряную медаль на гран-при Улан-Батора. По состоянию на 2014 год оставался действующим профессиональным дзюдоистом, хотя значимых побед на международной арене больше не одерживал.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Республики Корея
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года